Tanto steht für:
 Daihatsu Tanto, Automodell der Marke Daihatsu
 Tanto (Stockholm), ehemaliger Bahnhof in Stockholm

Tantō steht für:
 Tantō, japanisches Kampfmesser